Toscana